Een verkeersweg:
N497 (België)
N497 (Frankrijk)
N497 (Nederland), zie Provinciale weg 497